Albert Mkrtchyan (1937- 2018), acteur arménien ;
 Karlen Mkrtchyan (1988- ), footballeur arménien ;
 Levon Mkrtchyan (1953- ), réalisateur arménien ; 
 Susanna Mkrtchyan (1949- ), wikimédienne arménienne.

Voir aussi